Polanco bezeichnet:

 Polanco (Requejada), einen Ort in Spanien
 Polanco (Kantabrien), eine Gemeinde in Spanien
 Colonia Polanco, einen Stadtteil von Mexiko-Stadt
 Polanco (Chihuahua), einen Ort in Mexiko
 Polanco (Zamboanga del Norte), eine Stadtgemeinde der Philippinen

Polanco ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm Polanco (1881–1939), Seliger, Bischof von Teruel 
 César Polanco (* 1967), dominikanischer Boxer
 Dascha Polanco, dominikanische Schauspielerin 
 Enrique Polanco (* 1992), chilenischer Sprinter
 Hugo Eduardo Polanco Brito (1918–1996), dominikanischer Geistlicher
 Jesús de Polanco (1929–2007), spanischer Medienunternehmer
 Jonathan Polanco (* 1986), guatemaltekischer Fußballschiedsrichter
 Jorge Polanco (* 1993), dominikanischer Baseballspieler
 Juan Alfonso de Polanco (1517–1576), Sekretär des ersten Generaloberen der Gesellschaft Jesu, Ignatius von Loyola
 Richard G. Polanco (* 1951), US-amerikanischer Politiker
 Santiago Polanco Abreu (1920–1988), puerto-ricanischer Politiker
 Susano Polanco (Susano de la Cruz Polanco; 1902–1991), dominikanischer Sänger (Tenor)
 Valentina Polanco (* 2002), argentinische Leichtathletin